Дишель — одиночна жердина для запрягання коней.
 Дишель — пристрій у причепі чи колісному сільськогосподарському інвентарі для з'єднання його з автомобілем або трактором.
 Дишель, дишло — спрямований допереду вигин поперечної труби, що використовується в одному з видів автомобільної підвіски (підвіска з дишлом).
 Зчіпний дишель — елемент конструкції паровоза, що з'єднує між собою пальці кривошипів двох суміжних рушійних колісних пар.
 Тяговий дишель — шатун паровоза.

 Дишель Мар'ян Миронович (1983—2014) — молодший сержант ЗС України, учасник російсько-української війни.